Je suis est un titre notamment porté par :
 Je suis, film d'Emmanuel Finkiel sorti en 2007 ;
 Je suis, chanson de Bigflo et Oli sortie en 2016 :
 Je suis, collection littéraire.